Algemeen: Ringweg
In Amersfoort: Stadsring (Amersfoort), de naam van een oude ringweg rond het centrum van de stad.
In Gent: stadsring R40 (België).